Макси́м Чистяко́в:
 Чистяков, Максим Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Чистяков, Максим Андреевич (1909—1992) — Герой Советского Союза.